У статті подано список прем'єр-міністрів Південної Кореї.

Прем'єр-міністра призначає президент за схваленням Національної Асамблеї. Прем'єр-міністр є головою уряду Південної Кореї.

Прем'єр-міністри (перший період) 
Посада існувала від 1 серпня 1948 до 29 листопада 1954 року.

Прем'єр-міністри (другий період) 
Посаду було відновлено 15 травня 1960 року.

Примітки

Посилання 
 Державна структура Кореї 

Південна Корея